Таутологија може бити

 Таутологија (логика), појам у математичкој логици
 Таутологија (реторика), појам у реторици, говорништву